Стравинський — прізвище, шляхетний рід ВКЛ.

 Стравинський Ігор Федорович — російський композитор і диригент українського походження.
 Стравинський Федір Гнатович — співак, батько Стравинського Ігоря Федоровича.

Слов'янські прізвища